Henri Laaksonen era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Grégoire Barrère ha sconfitto Quentin Halys con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Corentin Moutet (secondo turno)
  Hugo Gaston (semifinale)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Quentin Halys (finale)

  Márton Fucsovics (secondo turno) 
  Norbert Gombos (quarti di finale) 
  Henri Laaksonen (primo turno) 
  Jack Sock (quarti di finale)

Qualificati 

  Lukáš Rosol (secondo turno)
  Joris De Loore (secondo turno)
  Ulises Blanch (primo turno)

  Maxime Janvier (primo turno, ritirato) 
  Arthur Fils (secondo turno) 
  Mats Rosenkranz (primo turno)

Wildcard 

  Corentin Moutet (secondo turno)
  Harold Mayot (primo turno)

  Richard Gasquet (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open d'Orleans 2022